TAROM – compagnia aerea rumena
 Tarom – denominazione di diversi centri abitati in Iran
 shahrestān di Tarom – uno degli shahrestān della provincia di Zanjan, in Iran